Rigdzin Chenpo (tib. rig 'dzin chen po) bezeichnet: 

 Dorje Drag Rigdzin Chenmo (Dorje Drag Rigdzin Chenpo), Titel des Linienhalters der Übertragungs-Linie im Nyingma-Kloster Dorje Drag
 Kathog Rigdzin Chenmo (Kathog Rigdzin Chenpo)